Zwart (kleur)
 Zwarten zijn mensen met een donkere huidskleur
 Zwart - Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen, boek onder redactie van Vamba Sherif en Ebissé Rouw, 2018, ISBN 9789025451547
 Omroep ZWART, een Nederlandse publieke omroep
 Zwart wordt ook met illegaliteit geassocieerd; zie de begrippen
Zwart geld
Zwarte markt
Zwartwerken

Personen met de achternaam (lijkend op) Zwart 
 Adrianus Johannes Zwart
 Dolf de Zwart
 Erik de Zwart
 Everhard Zwart
 Frans Zwarts
 Jan Zwart
 Jeff Zwart
 Henk Zwart
 Kim Zwarts
 Peter Zwart (bestuurder)
 Peter Zwart (kunstenaar)
 Piet Zwart
 Tim de Zwart
 Willem Hendrik Zwart
 Sirius Zwarts

Zie ook
 Swart (doorverwijspagina)